Mondiali 1949 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1949:

Bob 
Campionati mondiali di bob 1949 – 10ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1949 – 1ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1949 – 46ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1949 – 22ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1949 – 16ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1949 – 5ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1949 – 1ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor femminile 1949 – 1ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1949 – 1ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1949 – 2ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1949 – 40ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1949 – 41ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1949 – 1ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1949 – 5ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1949 – 27ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1949 – 16ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1949 – 34ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1949 – 13ª edizione